Jacob Rotgans (chirurg)
 Jacob Rotgans (commissaris), commissaris der monstering van Holland; vader van Lukas Rotgans